Himinbjorg, la demeure du Dieu Heimdall dans la mythologie nordique.
 Himinbjørg, un groupe français de Black metal.